Худошин — фамилия; имеет женскую форму Худошина.
 Худошин, Алексей Петрович (1921—1986) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы, снайпер.
 Худошин, Терентий Акимович (1858—1927) — выдающийся деятель Древлеправославной Поморской Церкви, начетчик.